Удаляньчи́ (), Уюнь-холдонги — городской уезд городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР). Название означает «5 больших соединённых озёр», и происходит от находящейся на территории городского округа природной достопримечательности — пяти вулканических озёр (в настоящее время — геопарк «Удаляньчи»).

История 
Во времена империи Цин здесь жили дауры чисто-белого знамени; отвечавшая за сношения с ними административная структура размещалась в Бутэха. С 1910 года эти земли были подчинены Нэхэ, с 1915 вошли в состав уезда Кэшань. В 1933 году здесь был образован отдельный уезд Дэду (德都县).

В 1932 году в Маньчжурии японцами было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1939 году в Маньчжоу-го было произведено очередное изменение административно-территориального деления, и уезд Дэду вошёл в состав новой провинции Бэйань.

По окончании Второй мировой войны правительство Китайской республики осуществило административно-территориальный передел Северо-Востока, и в январе 1946 года провинции Хэйхэ и Бэйань были объединены в провинцию Хэйлунцзян. В 1947 году провинции Хэйлунцзян и Нэньцзян были объединены в «Объединённую провинцию Хэйлунцзян и Нэньцзян» (сокращённо — провинцию Хэйнэнь), однако вскоре разделены вновь. В 1949 году провинция Нэньцзян была присоединена к провинции Хэйлунцзян, а в 1954 году к провинции Хэйлунцзян была присоединена провинция Сунцзян.

В 1958 году уезд Дэду был присоединён к уезду Бэйань, однако в 1963 году воссоздан.

8 октября 1983 года из уезда Дэду был выделен в отдельную административную единицу город Удаляньчи (на тот момент это был самый маленький город в Китае — в нём жило порядка 5 тысяч человек). В 1996 году город Удаляньчи и уезд Дэду были ликвидированы, а на их месте образован городской уезд Удаляньчи.

Административное деление 
Городской уезд Удаляньчи делится на 1 уличный комитет (в городе Циньшань), 4 посёлка и 7 волостей.

Соседние административные единицы 
Городской уезд Удаляньчи граничит со следующими административными единицами:
 уезд Сюнькэ — на востоке
 городской уезд Бэйань — на юге
 уезды Нэньцзян и Суньу — на севере
 городской округ Цицикар — на юго-западе

Примечания

Ссылки 
 

Городские уезды Хэйхэ